Denumirea de Popska se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Popska, un sat în comuna Sevlievo, regiunea Gabrovo;
 Popska, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.